Apel steht für:
 Apel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Apel (Südafrika), Ort in der Provinz Limpopo, Südafrika
 Apel (Marionettenspielerfamilie), deutsche Marionettenspielerfamilie
 Apel (Kurzfilm), polnischer Zeichentrickfilm (1971)

Siehe auch:
 Apel Vitzthum
 Abel
 Apell
 Appel (Begriffsklärung)
 Appell
 Apelt